Miejscowości w Polsce:
 Karolków Rybnowski
 Karolków Szwarocki